Frank Williams kan syfta på följande personer

Frank Williams (Formel 1)
Frank Williams (skådespelare)